
Termin -{ATH}- ima više značenja.

 Genetički kod za izoleucin
 Aerodrom Elefterios Venizelos Atina, IATA kod